Belluzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Belluzzi (* 1968), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 2015

 Evangelista di Girolamo Belluzzi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1479 und 1495

 Iro Belluzzi (* 1964), san-marinesischer Politiker

 Simone di Antonio Belluzzi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1449 und 1503

Siehe auch:
 Maria Antonietta Beluzzi (1930–1997), italienische Schauspielerin